KST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rabak, Kosti, Sudan
 Korea Standard Time, ora standard coreana